Натуральне число 1887
 1887 рік до нашої ери
 1887 рік нашої ери